Sunrise è il termine inglese per la levata del Sole.

Aziende 
 Sunrise – studio di animazione giapponese
 Sunrise – operatore di telefonia svizzero

Cinema 
 Sunrise – film del 1926 diretto da Raymond Longford e F. Stuart Whyte
 Aurora (Sunrise: A Song of Two Humans) – film del 1927 diretto da Friedrich Wilhelm Murnau
Sunrise – è un film del 2014 diretto da Partho Sen-Gupta

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Sunrise – census-designated place del Borough della Penisola di Kenai, Alaska
 Sunrise – città della Contea di Broward, Florida

Musica 
 Sunrise – traccia dell'album The Who Sell Out dei The Who del 1967
 Sunrise – traccia dell'album The Magician's Birthday degli Uriah Heep del 1972
 Sunrise – album di Robben Ford del 1999
 Sunrise – compilation postuma di Elvis Presley del 1999
 Sunrise – singolo degli Infernal del 2000, dall'album Waiting for Daylight
 Sunrise – album dei Circle del 2002
 Sunrise – singolo dei Simply Red del 2003, dall'album Home
 Sunrise – singolo di Norah Jones del 2004, dall'album Feels like Home
 Sunrise – singolo delle Puffy AmiYumi del 2004
 (Reach Up for The) Sunrise – singolo dei Duran Duran del 2004
 Sunrise – album di Giovanni Allevi del 2012
 Sunrise – singolo di Kygo del 2017